Taylor megye (Florida)
Taylor megye (Georgia)
Taylor megye (Iowa)
Taylor megye (Kentucky)
Taylor megye (Nyugat-Virginia)
Taylor megye (Texas)
Taylor megye (Wisconsin)